Предложението може да се отнася за:
 „Предложението“ (The Proposition), филм от 1998 година;
 „Предложението“ (The Proposition), филм от 2005 година;
 „Предложението“ (The Proposal), филм от 2009 година.